Vyšší dvouděložné rostliny (Rosopsida, Eudicots, Tricolpates) je monofyletická skupina vyšších rostlin. Náleží do ní většina bývalé třídy dvouděložných rostlin s výjimkou archaických vývojových větví, shrnovaných do parafyletické skupiny označované jako nižší dvouděložné. Sesterskou větví vyšších dvouděložných je rod Ceratophyllum (růžkatec), řazený do samostatné čeledi i řádu.

Pro vyšší dvouděložné rostliny je oproti nižším dvouděložným charakteristický menší, ustálený počet květních částí a trikolpátní pylová zrna.

Taxonomické členění 
(dle aktualizovaného systému APG IV, vydaného v roce 2016)
řád pryskyřníkotvaré (Ranunculales)
čeleď dřišťálovité (Berberidaceae)
čeleď Circaeasteraceae <včetně čeledi Kingdoniaceae>
čeleď jilmovníkovité (Eupteleaceae)
čeleď kokylovité (Lardizabalaceae)
čeleď lunoplodovité (Menispermaceae)
čeleď makovité (Papaveraceae) <včetně čeledí zemědýmovité (Fumariaceae) a Pteridophyllaceae>
čeleď pryskyřníkovité (Ranunculaceae)

řád proteotvaré (Proteales)
čeleď lotosovité (Nelumbonaceae)
čeleď platanovité (Platanaceae)
čeleď proteovité (Proteaceae)
čeleď sabiovité (Sabiaceae)

řád kolostromotvaré (Trochodendrales)
čeleď kolostromovité (Trochodendraceae) <včetně čeledi Tetracentraceae>

řád zimostrázotvaré (Buxales)
čeleď zimostrázovité (Buxaceae)

-- jádrové dvouděložné --

řád barototvaré (Gunnerales)
čeleď barotovité (Gunneraceae)
čeleď Myrothamnaceae
 	   
řád dileniotvaré (Dilleniales)
čeleď dileniovité (Dilleniaceae)

řád lomikamenotvaré (Saxifragales)
čeleď altingiovité (Altingiaceae)
čeleď Aphanopetalaceae
čeleď zmarličníkovité (Cercidiphyllaceae)
čeleď tlusticovité (Crassulaceae)
čeleď hlízencovité (Cynomoriaceae)
čeleď mřinovité (Daphniphyllaceae)
čeleď meruzalkovité (Grossulariaceae)
čeleď zrnulovité (Haloragaceae)
čeleď vilínovité (Hamamelidaceae)
čeleď iteovité (Iteaceae)
čeleď pivoňkovité (Paeoniaceae)
čeleď pětirožcovité (Penthoraceae)
čeleď Peridiscaceae
čeleď lomikamenovité (Saxifragaceae)
čeleď Tetracarpaeaceae

-- skupina 'Rosids' --

řád révotvaré (Vitales)
čeleď révovité (Vitaceae)

řád kacibotvaré (Zygophyllales)
čeleď krameriovité	(Krameriaceae)
čeleď kacibovité (Zygophyllaceae)

řád bobotvaré (Fabales)
čeleď bobovité (Fabaceae)
čeleď vítodovité (Polygalaceae)
čeleď mydlokorovité (Quillajaceae)
čeleď surianovité	(Surianaceae)

řád růžotvaré (Rosales)
čeleď Barbeyaceae
čeleď konopovité (Cannabaceae)
čeleď Dirachmaceae
čeleď hlošinovité (Elaeagnaceae)
čeleď morušovníkovité (Moraceae)
čeleď řešetlákovité (Rhamnaceae)
čeleď růžovité (Rosaceae)
čeleď jilmovité (Ulmaceae)
čeleď kopřivovité (Urticaceae)

řád bukotvaré (Fagales)
čeleď břízovité (Betulaceae)
čeleď přesličníkovité (Casuarinaceae)
čeleď bukovité (Fagaceae)
čeleď ořešákovité (Juglandaceae)
čeleď vřesnovité (Myricaceae)
čeleď pabukovité (Nothofagaceae)
čeleď Ticodendraceae

řád tykvotvaré (Cucurbitales)
čeleď Apodanthaceae
čeleď hliníkovkovité (Anisophylleaceae)
čeleď kysalovité (Begoniaceae)
čeleď kožařkovité (Coriariaceae)
čeleď Corynocarpaceae
čeleď tykvovité (Cucurbitaceae)
čeleď konopourovité (Datiscaceae)
čeleď Tetramelaceae

řád jesencotvaré (Celastrales)
čeleď jesencovité (Celastraceae)
čeleď Lepidobotryaceae

řád šťavelotvaré (Oxalidales)
čeleď Brunelliaceae
čeleď láčkovicovité (Cephalotaceae)
čeleď Connaraceae
čeleď kunoniovité (Cunoniaceae)
čeleď mastnoplodovité (Elaeocarpaceae)
čeleď Huaceae
čeleď šťavelovité (Oxalidaceae)

řád malpígiotvaré (Malpighiales)
čeleď Achariaceae
čeleď Balanopaceae
čeleď Bonnetiaceae
čeleď kalabovité (Calophyllaceae)
čeleď karyokarovité	(Caryocaraceae)
čeleď Centroplacaceae
čeleď zlatoplodovité (Chrysobalanaceae)
čeleď klusiovité (Clusiaceae)
čeleď Ctenolophonaceae
čeleď Dichapetalaceae
čeleď úporovité (Elatinaceae)
čeleď rudodřevovité (Erythroxylaceae)
čeleď pryšcovité (Euphorbiaceae)
čeleď Euphroniaceae
čeleď Goupiaceae
čeleď humiriovité (Humiriaceae)
čeleď třezalkovité (Hypericaceae)
čeleď irvingiovité (Irvingiaceae)
čeleď Ixonanthaceae
čeleď Lacistemataceae
čeleď lnovité (Linaceae)
čeleď Lophopyxidaceae
čeleď malpígiovité (Malpighiaceae)
čeleď ochnovité (Ochnaceae)
čeleď Pandaceae
čeleď mučenkovité (Passifloraceae)
čeleď Peraceae
čeleď smuteňovité (Phyllanthaceae)
čeleď Picrodendraceae
čeleď nohonitcovité (Podostemaceae)
čeleď Putranjivaceae
čeleď rafléziovité (Rafflesiaceae)
čeleď kořenovníkovité (Rhizophoraceae)
čeleď vrbovité (Salicaceae)
čeleď trigoniovité (Trigoniaceae)
čeleď violkovité (Violaceae)

řád kakostotvaré (Geraniales)
čeleď kakostovité (Geraniaceae)
čeleď frankoovité (Francoaceae)

řád myrtotvaré (Myrtales)
čeleď Alzateaceae
čeleď uzlencovité (Combretaceae)
čeleď Crypteroniaceae
čeleď kyprejovité (Lythraceae)
čeleď melastomovité (Melastomataceae)
čeleď myrtovité (Myrtaceae)
čeleď pupalkovité (Onagraceae)
čeleď kliželovité (Penaeaceae)
čeleď kýlatcovité (Vochysiaceae)

řád Crossosomatales
čeleď Aphloiaceae
čeleď Crossosomataceae
čeleď Geissolomataceae
čeleď Guamatelaceae
čeleď ocasnatcovité (Stachyuraceae)
čeleď klokočovité (Staphyleaceae)
čeleď Strasburgeriaceae

řád hořkuchotvaré (Picramniales)
čeleď hořkuchovité (Picramniaceae)

řád Huerteales
čeleď Dipentodontaceae
čeleď Gerrardinaceae
čeleď Petenaeaceae
čeleď tapisciovité (Tapisciaceae)

řád mýdelníkotvaré (Sapindales)
čeleď ledvinovníkovité (Anacardiaceae)
čeleď Biebersteiniaceae
čeleď březulovité (Burseraceae)
čeleď Kirkiaceae
čeleď zederachovité (Meliaceae)
čeleď šamanichovité (Nitrariaceae)
čeleď routovité (Rutaceae)
čeleď mýdelníkovité (Sapindaceae)
čeleď simarubovité (Simaroubaceae)

řád slézotvaré (Malvales)
čeleď oreláníkovité (Bixaceae)
čeleď cistovité (Cistaceae)
čeleď ozornovité (Cytinaceae)
čeleď dvojkřídláčovité (Dipterocarpaceae)
čeleď slézovité (Malvaceae)
čeleď kalaburovité (Muntingiaceae)
čeleď Neuradaceae
čeleď Sarcolaenaceae
čeleď Sphaerosepalaceae
čeleď vrabečnicovité (Thymelaeaceae)

řád brukvotvaré (Brassicales)
čeleď Akaniaceae
čeleď Bataceae
čeleď brukvovité (Brassicaceae)
čeleď kaparovité (Capparaceae)
čeleď papájovité (Caricaceae)
čeleď luštěnicovité (Cleomaceae)
čeleď Emblingiaceae
čeleď Gyrostemonaceae
čeleď Koeberliniaceae
čeleď mokřadkovité (Limnanthaceae)
čeleď Moringaceae
čeleď Pentadiplandraceae
čeleď rýtovité (Resedaceae)
čeleď salvadorovité (Salvadoraceae)
čeleď Setchellanthaceae
čeleď Tovariaceae
čeleď lichořeřišnicovité (Tropaeolaceae)

-- konec skupiny 'Rosids' --

řád Berberidopsidales
čeleď Aextoxicaceae
čeleď Berberidopsidaceae

řád santálotvaré (Santalales)
čeleď hlívencovité (Balanophoraceae)
čeleď ochmetovité (Loranthaceae)
čeleď Misodendraceae
čeleď olaxovité (Olacaceae)
čeleď Opiliaceae
čeleď santálovité (Santalaceae)
čeleď Schoepfiaceae

řád hvozdíkotvaré (Caryophyllales)
čeleď Achatocarpaceae
čeleď kosmatcovité (Aizoaceae)
čeleď laskavcovité (Amaranthaceae)
čeleď trsnatcovité (Anacampserotaceae)
čeleď Ancistrocladaceae
čeleď Asteropeiaceae
čeleď Barbeuiaceae
čeleď bazelovité (Basellaceae)
čeleď kaktusovité (Cactaceae)
čeleď hvozdíkovité (Caryophyllaceae)
čeleď didiereovité (Didiereaceae)
čeleď Dioncophyllaceae
čeleď rosnatkovité (Droseraceae)
čeleď rosnolistovité (Drosophyllaceae)
čeleď frankeniovité (Frankeniaceae)
čeleď Gisekiaceae
čeleď Halophytaceae
čeleď Kewaceae
čeleď Limeaceae
čeleď Lophiocarpaceae
čeleď Macarthuriaceae
čeleď Microteaceae
čeleď Molluginaceae
čeleď zdrojovkovité (Montiaceae)
čeleď láčkovkovité (Nepenthaceae)
čeleď nocenkovité (Nyctaginaceae)
čeleď Petiveriaceae
čeleď Physenaceae
čeleď líčidlovité (Phytolaccaceae)
čeleď olověncovité (Plumbaginaceae)
čeleď rdesnovité (Polygonaceae)
čeleď šruchovité (Portulacaceae)
čeleď Rhabdodendraceae
čeleď Sarcobataceae
čeleď jojobovité (Simmondsiaceae)
čeleď Stegnospermataceae
čeleď talinovité (Talinaceae)
čeleď tamaryškovité (Tamaricaceae)

-- skupina 'Asterids' --

řád dřínotvaré (Cornales)
čeleď dřínovité (Cornaceae)
čeleď Curtisiaceae
čeleď Grubbiaceae
čeleď hortenziovité (Hydrangeaceae)
čeleď Hydrostachyaceae
čeleď loasovité (Loasaceae)
čeleď tupelovité (Nyssaceae)

řád vřesovcotvaré (Ericales)
čeleď aktinidiovité (Actinidiaceae)
čeleď netýkavkovité (Balsaminaceae)
čeleď jochovcovité (Clethraceae)
čeleď cyrilovité (Cyrillaceae)
čeleď diapensiovité (Diapensiaceae)
čeleď ebenovité (Ebenaceae)
čeleď vřesovcovité (Ericaceae)
čeleď Fouquieriaceae
čeleď hrnečníkovité (Lecythidaceae)
čeleď markgraviovité (Marcgraviaceae)
čeleď Mitrastemonaceae
čeleď Pentaphylacaceae
čeleď jirnicovité (Polemoniaceae)
čeleď prvosenkovité (Primulaceae)
čeleď chejlavovité (Roridulaceae)
čeleď zapotovité (Sapotaceae)
čeleď špirlicovité (Sarraceniaceae)
čeleď Sladeniaceae
čeleď sturačovité (Styracaceae)
čeleď samoduťovité (Symplocaceae)
čeleď Tetrameristaceae
čeleď čajovníkovité (Theaceae)

řád Icacinales
čeleď Icacinaceae
čeleď Oncothecaceae

řád Metteniusales
čeleď Metteniusaceae

řád garyotvaré (Garryales)
čeleď gumojilmovité (Eucommiaceae)
čeleď garyovité (Garryaceae)

řád hořcotvaré (Gentianales)
čeleď toješťovité (Apocynaceae)
čeleď jasmínovcovité (Gelsemiaceae)
čeleď hořcovité (Gentianaceae)
čeleď logániovité (Loganiaceae)
čeleď mořenovité (Rubiaceae)

řád brutnákotvaré (Boraginales)
čeleď brutnákovité (Boraginaceae)

řád Vahliales
čeleď Vahliaceae

řád lilkotvaré (Solanales)
čeleď svlačcovité (Convolvulaceae)
čeleď lepicovité (Hydroleaceae)
čeleď prudilovité (Montiniaceae)
čeleď lilkovité (Solanaceae)
čeleď Sphenocleaceae

řád hluchavkotvaré (Lamiales)
čeleď paznehtníkovité (Acanthaceae)
čeleď trubačovité (Bignoniaceae)
čeleď byblidovité (Byblidaceae)
čeleď pantoflíčkovité (Calceolariaceae)
čeleď Carlemanniaceae
čeleď podpětovité (Gesneriaceae)
čeleď hluchavkovité (Lamiaceae)
čeleď bublinatkovité (Lentibulariaceae)
čeleď puštičkovité (Linderniaceae)
čeleď martyniovité (Martyniaceae)
čeleď mazusovité (Mazaceae)
čeleď olivovníkovité (Oleaceae)
čeleď zárazovité (Orobanchaceae)
čeleď pavlovniovité (Paulowniaceae)
čeleď sezamovité (Pedaliaceae)
čeleď Phrymaceae
čeleď jitrocelovité (Plantaginaceae)
čeleď Plocospermataceae
čeleď Schlegeliaceae
čeleď krtičníkovité (Scrophulariaceae)
čeleď Stilbaceae
čeleď Tetrachondraceae
čeleď Thomandersiaceae
čeleď sporýšovité (Verbenaceae)

řád cesmínotvaré (Aquifoliales)
čeleď cesmínovité (Aquifoliaceae)
čeleď Cardiopteridaceae
čeleď helvingiovité (Helwingiaceae)
čeleď Phyllonomaceae
čeleď Stemonuraceae

řád hvězdnicotvaré (Asterales)
čeleď Alseuosmiaceae
čeleď Argophyllaceae
čeleď hvězdnicovité (Asteraceae)
čeleď pěknorožkovité (Calyceraceae)
čeleď zvonkovité (Campanulaceae)
čeleď vějířovkovité (Goodeniaceae)
čeleď vachtovité (Menyanthaceae)
čeleď Pentaphragmataceae
čeleď Phellinaceae
čeleď Rousseaceae
čeleď sloupatkovité (Stylidiaceae)

řád zábludotvaré (Escalloniales)
čeleď zábludovité (Escalloniaceae)

řád bruniotvaré (Bruniales)
čeleď bruniovité (Bruniaceae)
čeleď Columelliaceae

řád Paracryphiales
čeleď Paracryphiaceae

řád štětkotvaré (Dipsacales)
čeleď kalinovité (Viburnaceae)
čeleď zimolezovité (Caprifoliaceae)

řád miříkotvaré (Apiales)
čeleď miříkovité (Apiaceae)
čeleď aralkovité (Araliaceae)
čeleď griseliniovité (Griseliniaceae)
čeleď Myodocarpaceae
čeleď pilourovité (Pennantiaceae)
čeleď slizoplodovité (Pittosporaceae)
čeleď Torricelliaceae

-- konec skupiny 'Asterids' --

Taxony s nejistým zařazením
 Atrichodendron
 Coptocheile
 Gumillea
 Hirania
 Keithia
 Poilanedora
 Rumphia

Fylogenetické vztahy 
Příbuzenské vztahy jednotlivých řádů zobrazuje následující vývojový strom (podle systému APG IV, zahrnuty jsou pouze recentní skupiny).

Rosids

Asterids

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
 Angiosperm Phylogeny